Carlo Caraffa ou Carafa est le nom de plusieurs ecclésiastiques italiens :
 Cardinal Carlo Caraffa (1517-1561), neveu de Paul IV ;
 Carlo Carafa (1561-1633), prêtre italien, fondateur en 1600 de la congrégation des Pieux ouvriers catéchistes des campagnes ;
 Cardinal Carlo Caraffa (1611-1680), cardinal romain du